El Gran Premi d'Aragó de motociclisme de 2013 és la catorzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà a la Ciudad del motor de Aragón (Alcanyís, Aragó) el dia 29 de setembre de 2013.

Classificació

Moto GP

Moto 2

Moto 3 

Arago
Edicions